Cristo Redentor (port., span.) steht für:

 Christus der Erlöser, ein Glaubens- und Ikonographie-Aspekt des Christentums, siehe Soteriologie

Stadtbezirk in Brasilien:

 Cristo Redentor (Belo Horizonte), Stadtbezirk von Belo Horizonte
 Cristo Redentor (João Pessoa), Stadtbezirk von João Pessoa
 Cristo Redentor (Porto Alegre), Stadtbezirk von Porto Alegre

geographischer Objekte:

 Cristo Redentor (Rio de Janeiro), eine Großstatue in Rio de Janeiro
 Cristo Redentor (Tihuatlán), eine Großstatue im Bundesstaat Veracruz (Mexiko)
 Cristo Redentor de los Andes, ein Monument an der argentinisch-chilenischen Grenze
 Cristo Redentor de El Encanto, ein Monument in Panamá
 Túnel del Cristo Redentor, eine Straßenverbindung zwischen Argentinien und Chile